Сергей Анатольевич Моргунов (; род. 9 июля 1968, Винница) — мэр Винницы (с 27 февраля 2014).

Образование 
С июня 1987 года по апрель 1989 проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. В июне 1992 года окончил обучение в Черновицком государственном университете имени Ю. Федьковича по квалификации — преподаватель истории.

В 2010 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, получив диплом магистра государственного управления по специальности «Управление общественным развитием» и специализации «Управление на региональном и местном уровнях».

Карьера 
На выборах 31 октября 2010 года избран депутатом 6-го созыва в Винницкий городской совет. На первом сессии городского совета 6-го созыва был переизбран секретарем городского совета на второй срок.
На выборах 26 марта 2006 года избран депутатом 5-го созыва в Винницкий городской совет, а на первом сессии городского совета 5-го созыва был избран секретарем Винницкого городского совета.

В марте 2002 года избран депутатом Винницкого городского совета 4-го созыва.

С 1998 по 2006 работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. С августа 1992 по сентябрь 1997 года работал преподавателем истории и обществоведения в Винницком техникуме мясной и молочной промышленности.

Сергей Моргунов с февраля 2014 года исполнял обязанности Винницкого городского головы, в 2015 году был избран на эту позицию. На местных выборах 2020 года его кандидатура получила 66,0 % голосов, он победил в 1-м туре.

Личная жизнь 
Женат. Вместе с женой Моргуновой Натальей Владимировной воспитывают дочь Веронику.

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги» ІІ степени (24 августа 2017).
 Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени (5 декабря 2008).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Выпускники Черновицкого университета
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Главы Винницы
Депутаты Винницкого городского совета